Арредондо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 47,1 км². Население — 517 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии